Microsoft Small Basic — спрощена версія Visual Basic, призначена для початківців;
 Старший значущий розряд () — старший біт байту або машинного слова;
 Старший байт () — старший байт у багатобайтовому машинному слові.